Las Heras – città argentina della provincia di Mendoza
Las Heras – città argentina della provincia di Santa Cruz